Гран-при Мексики 1989 года — четвёртый этап чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона 1989 года. Прошёл на  автодроме имени братьев Родригес в Мехико, Мексика. Соревнования состоялись 28 мая 1989 года.

Гонка 

|}

 Лучший круг: Найджел Мэнселл 1:20,420

Ссылки 
 
 
 

Гран-при Мексики